. 
Религиозная война или Священная война — вооруженный конфликт между представителями различных религиозных групп в государстве или между государствами с различными религиями.

Религиозная война очень часто вызвана религиозными различиями между странами с разной религией или с разными течениями внутри одной религии, часто в пределах одной страны.

Религиозная война у мусульман в исламе — Джихад. Формально джихад не ведется против тех, с кем халиф исламского государства заключил мирный договор. В джихаде обязан участвовать всякий способный носить оружие мусульманин. Павший в бою почитается мучеником, которого ожидают в раю награды, подробно описываемые в Коране и преданиях.

Примеры 
Ниже приведены примеры религиозных войн (не все), по мнению некоторых людей:
 Арабские завоевания:
 Арабское завоевание Армении 632 года;
 Османские войны в Европе с 14 века
 Русско-турецкие войны
 Религиозное противостояние на Ближнем Востоке;
 Любовный джихад
 Война против ИГИЛ
 и другие.

Священные войны 
В разные периоды истории войны, основные причины которых были религиозными, также назывались священными. Такое название часто применялось к конфликтам, где существовала подлинная или мнимая угроза существующей религии или культуре страны. У адептов основных религий мира священные войны приобретали такие названия:
 Крестовые походы — в христианстве, в частности в католицизме.
 Мильхемет Мицвах — священная война в иудаизме.

В переносном смысле 
Среди англоязычных пользователей Интернета понятие «религиозная война» () употребляется как метафора и означает принципиальный спор, в котором обе стороны настаивают на своей правоте и не обращают внимания на доводы контрагента.

См. также 
 Священная война
 Священные войны

Примечания

Литература

Ссылки 

Религиозные войны